José Navarro puede referirse a:

 Juan José Navarro (1687-1772), noble español;
 José Navarro Llorens (1770-1857), pintor español;
 José Navarro (s.XIX), político argentino - gobernador de San Juan;
 José Navarro, gobernó Puerto Rico en 1822; 
 José Navarro Pardo, alcalde de Granada en 1936; 
 José Navarro Alcácer (1891-1988), científico español continuador en Valencia de los métodos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza;
 José Navarro y González de Canales, Director General de la Federación Internacional de Oleicultura y procurador en las  Cortes Españolas durante ocho legislaturas;
 José Navarro Morenes (1897-1974), jinete español - Olímpico en 1924, 1928, 1948;
 José Antonio Navarro Cánovas (1919-), exfutbolista argentino;
 José Navarro Grau (1934-), ingeniero y político peruano;
 José Sabino Navarro (1942-1971), dirigente político peronista argentino;
 José Navarro Aramburu (1948-), exfutbolista peruano;
 José "Pepe" Navarro Prieto (1950-), periodista español;
 Alberto José Navarro González (1955-), diplomático español;
 Antonio José Navarro (1966-), crítico de cine español;
 José Antonio Navarro Arteaga (1966-), escultor español - especializado en imaginería religiosa;
 José Juan Navarro Batista (1981-), deportista (halterofilia) español.